Il toponimo Koundian può riferirsi a diverse località:

Koundian, comune della Guinea
Koundian, comune del Mali